Richard Hughes (1900–1976) angol író
Richard Hughes (1973) ír zsoké
Richard Hughes (1975) a brit Keane zenekar dobosa
Richard Hughes (1979) skót labdarúgó